Dino Lanaro (1909-1998), pittore italiano
 Dino Lanaro (1980), attore, conduttore televisivo e doppiatore italiano

Pagine correlate
Lanaro